

Persone 
 Frederik Hegel (1817-1887) – editore, letterato danese e libraio
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) – filosofo tedesco
 Karl von Hegel (1813-1901) – storico tedesco

Altro 
 14845 Hegel – asteroide della fascia principale
 Hegel (album) – il 20º ed ultimo album discografico di Lucio Battisti
 Casa di Hegel (in tedesco: Hegelhaus) – casa-museo a Stoccarda, città natale del filosofo Hegel
 Hegel-Archiv (Archivio Hegel) – istituto di ricerca storica tedesco, situato a Bochum 
 Premio Hegel (Hegel-Preis) – premio triennale assegnato a un filosofo o a uno studioso delle scienze umane, a Stoccarda